Die 123. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  123. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  123. Infanterie-Division (7. Königlich Sächsische)
  123. Division (Japanisches Kaiserreich)
  123. motorisierte Infanterie-Division (Volksrepublik China) der 41. Armeegruppe (bis ca. 2007)

Amphibische Divisionen 
  123. amphibische mechanisierte Division (Volksrepublik China), seit 2007–2012 aus der 123. motorisierten Infanteriedivision hervorgegangen

Liste militärischer Divisionen nach Nummern